Bowkeria är ett släkte av fjärilar. Bowkeria ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Bowkeria